Eupodium är ett släkte av kärlväxter. Eupodium ingår i familjen Marattiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Eupodium